Принцип найменшої дії (фізика)